Velike civilizacije život, mit i umjetnost skup je deset knjiga koje govore o najvećim svjetskim civilizacijama. Knjige su izdane na hrvatskom jeziku 2008. godine od tri izdavača: 24sata, Planet Marketing Institutional i Liber Novus. Autori knjiga nisu Hrvati zato što su knjige po prvi puta izdane izvan Hrvatske, a od prvog hrvatskog izdanja mogu se kupiti u knjižarama ili starinarnicama u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Kao što i naslov govori, svaka od deset knjiga opisuje velike svjetske civilizacije te detaljno razjašnjuje njihov život, mitologiju i umjetnost uz mnogobrojne slike u boji i lijepo raspoređen teksta podijeljen u naslove i podnaslove. Knjige opisuju civilizacije na pet kontinenata svijeta, modernog su dizajna i kvalitetne izrade.

Opis
Svaka od ukupno deset knjiga ima po 145 stranica s fotografijama i ilustracijama u boji. Slike su raspoređene po gotovo svim stranicama i različitih su veličina. Knjiga ima glatke, tvrde korice, na kojima se nalazi naslov knjige, naslov skupa knjiga te ime autora. Na prednjoj se korici nalazi po nekoliko fotografija i ilustracija, neke prikazuju građevine civilizacije, a neke samo jednu skulpturu ili objekt koji se ističe kod opisane civilizacije. Stranice knjiga su tanke, četvrtaste i glatke što omogućava lakše korištenje i čitanje knjiga.

Na prvoj stranici svake knjige nalazi se prvi naslov knjige, nakon toga slijedi fotografija preko cijele stranice. Glavni naslov nalazi se na trećoj stranici te uz njega, nalazi se i naslov skupa knjiga, ime autora te pokoja ilustracija ili manja fotografija. Sadržaj se nalazi na početku svake knjige. Svaka knjiga počinje uvodom kojim se razjašnjavaju osnovni pojmovi. Knjige također sadržavaju kronologiju civilizacije koju opisuju, literaturu koja je korištena za izradu svake knjige postebno, kazalo s naslovima, podnaslovima i značajnijim pojmovima te naposljetku izvori fotografija.

Rad na knjigama
Autori knjiga su stranci, te su neki od autora pisali i dvije knjige. Izdavači skupa knjiga su 24sata, Planet Marketing Institutional i Liber Novus, a knjige su izdane 2008. godine. Pripremu za tisak obavio je Westerna Comunicazione d.o.o.

Knjige
Skup se sastoji od deset knjiga poredanih po brojevima i nadnevku izlaska:

 Drevni Egipat
 Stara Grčka
 Stari Rim
 Maye
 Vikinzi
 Drevna Kina
 Kelti
 Američki Indijanci
 Indija
 Tibet

Izvori
 Velike civilizacije : život, mit i umjetnost - Katalog Knjižnica grada Zagreba
 Otkrijte tajne svih drevnih svjetskih civilizacija! | 24sata
 24 sata | Izdavač knjige | Nakladnik | Popis knjiga izdavača | Hrvatska

 Knjige
 Povijest